e-NC est un logiciel de fabrication assistée par ordinateur (abr. FAO), édité et commercialisé par la société ERCII (Études, Réalisations et Conseils en Informatique Industriel).

Caractéristiques techniques 
e-NC est un logiciel de FAO fraisage et tournage en 2,5 axes.

e-NC intègre des fonctions de gravure de textes et d'images. L’import de fichiers est possible sous forme DXF, DWG, IGES et STEP.

Il est exécutable sous les systèmes d’exploitations Windows Seven/Vista/2003/2000/NT/XP/Me/98.

Le logiciel intègre différents cycles d’usinages et l’utilisateur peut définir des gammes types qu’il souhaite exploiter.

e-NC permet la programmation rapide de machines à commandes numériques.

Partenaires 

 M’Tecks : Ingénierie mécanique, situé en Corrèze.
 PMER : Conception, développement et fabrication d’une gamme de machines-outils pour le tournage et le fraisage, située en Essonne.
 Maquettes Concept : conception, fabrication et commercialisation de kits de modèles réduits à construire, située dans le département du Nord.

Liens externes 
 ERCII

Notes et références 

Conception et fabrication assistées par ordinateur
Logiciel pour Windows